— лайт-новел Оцуити о двух подростках, увлекающихся темой смерти. Была издана в двух частях компанией Kadokawa Shoten. По мотивам сюжета Кэнди Оивой была создана манга. На английском языке она лицензирована издательством Tokyopop, на русском — «Фабрикой комиксов».

В 2008 году по мотивам произведения был снят одноимённый фильм ужасов, его режиссёром стал Гэн Такахаси.

Сюжет 
Оригинальный лайт-новел содержит шесть рассказов о двух учащихся высшей школы: парне, от лица которого ведётся повествование, и девушке Ёру Морино. Каждый из них испытывает интерес к смерти и процессу убийства. Манга-адаптация включает в себя четыре истории с несколько изменённым сюжетом.

Список сюжетных историй лайт-новел:
  — Ёру Морино находит в кафе дневник, написанный серийным убийцей. В нём описывается его третья жертва, которая к тому времени ещё не была найдена полицией. Вместе с главным героем она отыскивает труп. Вскоре убийца отправляется на поиски новой жертвы.
  — флешбек того времени, когда Морино и главный герой ещё не были друзьями. Обнаружив в мусоре, оставленном своим учителем, куклу с отрезанными кистями, герой решает выяснить, причастен ли его преподаватель к серии преступлений по членовредительству жителей города.
  — главный герой расследует серию похищений и убийств собак.
  — о повесившейся младшей сестре Морино и подозрениях в том, что к этому причастна сама Ёру.
  — о юноше Саэки, одержимом идеей похоронить кого-нибудь заживо. Спустя несколько лет после убийства им таким способом соседского мальчика он снова решается на преступление.
  — об убитой в больнице старшей сестре Нацуми.

Персонажи 
 Главный герой — тот, от чьего имени ведётся часть повествования. Ученик старшей школы, одержимый темой смерти. Его имя раскрывается только в последней главе манги — Ицуки Камияма.
 Ёру Морино — одноклассница главного героя. Не любит говорить с другими людьми. На запястье имеет глубокий шрам. В конце выясняется, что это Юу.
 Мистер Синохара — преподаватель химии.
 Мистер Саэки — человек, проживающий недалеко от Морино. Одержим идеей похорон заживо.
 Юу Морино — повесившаяся сестра Ёру. В конце выясняется, что это Ёру.
 Нацуми Китадзава — младшая сестра убитой некоторое время назад девушки.

Медиа-издания

Лайт-новел 
Лайт-новел написан Оцуити и под названием Goth опубликован в Японии издательством Kadokawa Shoten. В Северной Америке произведение лицензировано компанией Tokyopop и впервые опубликовано 7 октября 2008 года.

Манга 
Переведённая на английский язык издательством Tokyopop, манга вышла 9 сентября 2008 года.. В России манга лицензирована издательством «Фабрика комиксов», и выход тома состоялся в октябре 2010 года.

Также манга лицензирована в Италии (издательство Planet Manga), Франции (Pika Édition) и Германии (Egmont Manga & Anime).

Примечания

Ссылки 
 Манга «Гот» на сайте российского издательства «Фабрика комиксов».